Ikomajama, planina u Japanu
Ikoma (etnička skupina), etnička skupina u Tanzaniji
Ikoma, Nara, grad u prefekturi Nari u Japanu
Ikoma (klan), klan u Japanu
Ikoma (bojni brod), brod japanske ratne mornarice
Ikoma (nosač zrakoplova), brod japanske ratne mornarice